Пектораль — шийна прикраса, що закривала груди, часом і плечі.
 Пектораль із Товстої Могили — пектораль (нагрудна прикраса) скіфського царя IV століття до н. е.
 «Пектораль» — золота пам'ятна монета Національного банку України номіналом 100 гривень, присвячена неперевершеному шедевру елліно-скіфського мистецтва — золотій пекторалі (IV ст. до н. е.) з кургану «Товста Могила» на Дніпропетровщині (1971).
 «Пектораль «верхня»» — срібна пам'ятна монета Національного банку України номіналом 10 гривень.
 «Пектораль «нижня»» — срібна пам'ятна монета Національного банку України номіналом 10 гривень.
 «Пектораль «ліва»» — срібна пам'ятна монета Національного банку України номіналом 10 гривень.
 «Пектораль «права»» — срібна пам'ятна монета Національного банку України номіналом 10 гривень.
 «Золота Пектораль» — всеукраїнський літературно-мистецький та громадсько-публіцистичний україномовний журнал.
 «Київська пектораль» — премія України у галузі театрального мистецтва, заснована 1992 року Спілкою театральних діячів України та Головним управлінням культури міста Києва.
 «Пектораль» — збірка поезій Дмитра Креміня, за яку він отримав Державну премію України імені Тараса Шевченка 1999 року